



Київська область 
 Церква Пресвятої Трійці — в Бушево, Рокитнянський район.
 Церква Пресвятої Трійці — у Переяславі.

Івано-Франківська область 
 Церква Пресвятої Трійці — у Івано-Франківську.

Львівська область 
 Церква Пресвятої Трійці — у Бродах.
 Собор Пресвятої Трійці — у Дрогобичі.
 Церква Пресвятої Трійці — у Львові, на Сихові.
 Церква Пресвятої Трійці — у Львові, мікрорайон Рясне-1.
 Храм Пресвятої Трійці — у Львові.
 Церква Пресвятої Трійці — у Нижанковичах, Старосамбірський район.

Тернопільська область 
 Церква Пресвятої Трійці — у Бережанах.
 Церква Пресвятої Трійці — у Зарваниці, Теребовлянський район.
 Церква Пресвятої Трійці — у Пишківцях, Бучацький район.
 Церква Пресвятої Трійці — у Товстеньке, Чортківський район.

Хмельницька область 
 Храм Пресвятої Трійці — у Кам'янець-Подільському.

Церква Пресвятої Трійці — у Вільнюсі.

Церква Пресвятої Трійці — у Фульнеку, північно-східна Моравія.

Див. також 
 Церква Святої Трійці